

Patronyme
 Pete Cashmore (1985-...) est le fondateur du blog Mashable
 Adrian Cashmore (1973-...) est un joueur de rugby à XV néo-zélandais
Claire Cashmore (1988-...) est une nageuse et triathlète britannique

Homonymie
Homonymie de patronyme